Звя́гино — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

В прошлом — деревня Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В Звягино есть стационарная телефонная связь, в нём также установлен «красный» таксофон с номером (83173) 75-209.

Из истории 
В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Звягино 18 дворов крестьянских и 4 бобыльских. В 1897 году в Звягино всего было 120 дворов.

В 1840-х годах Звягино входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Звягино (Звягино Закутаринское) также упоминается в книге 1863 года «Списки населенных мест Владимирской губернии по сведениям 1859 г» за номером 3500 как населенный пункт Муромского уезда Владимирской губернии, расположенный в 58 верстах от уездного города при озере Лосихе, имеющий 58 дворов (227 мужчин и 231 женщин жителей).

Население

Известные личности, связанные со Звягино 
 Шолыгин, Сергей Андреевич (или Шалыгин) — Герой Советского Союза, старший сержант (1925—1945), закончил звягинскую начальную школу. Во время Великой Отечественной Войны, Шолыгин прикрыл собой командира от вражеского снайпера, за что и был посмертно награждён медалью Героя Советского Союза.

Источники 

Населённые пункты Вачского района